Прову́лок Нова́торів — назва провулків у деяких населених пунктах країн колишнього СРСР.

Провулок Новаторів — провулок у місті Київ.
 Провулок Новаторів — провулок у місті Тетіїв Київської області.

Провулок Новаторів — провулок у місті Вітебськ.

Провулок Новаторів — провулок у місті Актобе.

Провулки